Rathbone ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Rathbone (1892–1967), britisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Denis Rathbone (1912–1991), britischer Leichtathlet
 Dominic Rathbone (* 1957), britischer Altertumswissenschaftler und Hochschullehrer
 Eleanor Rathbone (1872–1946), britische Parlamentsabgeordnete und Frauenrechtlerin
 Henry Rathbone (1837–1911), US-amerikanischer Offizier und Diplomat
 Henry Riggs Rathbone (1870–1928), US-amerikanischer Politiker
 Jackson Rathbone (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 John Rathbone Oliver (1872–1943), US-amerikanischer Psychiater, Medizinhistoriker und Geistlicher
 Julian Rathbone (1935–2008), britischer Schriftsteller
 Keira Rathbone (* 1983), britische Typewriter-Art- und Performance-Künstlerin
 Richard Rathbone (* 1942), britischer Afrikahistoriker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rathbone (Michigan)
 Rathbone (New York)
 Rathbone (Delaware County, Ohio)
 Rathbone (Washington County, Ohio)

Sonstiges:
 Rathbone Hills, Hügelgruppe im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Rathbun
 Rathborne